Colonia San José kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San José, Hidalgo, Tenango de Doria, 
 Colonia San José, Chalco, 
 Colonia San José, Veracruz, Tenampa, 
 Colonia San José, Tenango del Valle, 
 Colonia San José, Zacatecas, Guadalupe, 
 Colonia San José, Guerrero, Tlacoapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar